Jamm bezeichnet:
 Jaama, ein Ort in Estland
 Yam (Gottheit), ein antiker Meeresgott
 Jamm (Pskow), ein Ort in Russland
 Jamm (Gemeinde Sankt Anna am Aigen), eine Ortschaft in der Gemeinde Sankt Anna am Aigen
 Jamy (Oppeln), ein Ort in Polen

Jamm ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Wilhelm Jamm (1809–1875), Großhandelskaufmann in Kuba, Stifter des Stadtparkes in Lahr
 René Jamm (* 1963), deutscher Fernsehproduzent

Siehe auch:
 Jam
 Yam